MacWilliam ou Meic Uilleim, famille gaélique descendant de William fitz Duncan ;
 Domnall Ban MacWilliam (mort en 1215), prétendant au trône d'Écosse ;
 Donald MacWilliam (mort en 1187), prétendant au trône d'Écosse ;
 Gilleasbuig MacWilliam (mort en 1229), prétendant au trône d'Écosse ;
 Glen MacWilliams (1898-1984), directeur de la photographie américain ;
 Gothred MacWilliam (mort en 1212), prétendant au trône d'Écosse ;
 Jessie MacWilliams (1917-1990), mathématicienne anglaise, spécialiste de la théorie des codes ;
 John Gordon MacWilliam (né en 1948), père blanc britannique, évêque en Algérie ;
 Keenan MacWilliam (née en 1989), actrice et chanteuse canadienne.